Municipio de Pottawatomie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pottawatomie (condado de Coffey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Coffey.
 Municipio de Pottawatomie (condado de Franklin, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Pottawatomie (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.